Bricqueville ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Bricqueville (Calvados) im Département Calvados

mit Namenszusatz:
Bricqueville-la-Blouette im Département Manche
Bricqueville-sur-Mer im Département Manche

Bricqueville ist der Familienname folgender Personen:
 François de Bricqueville (1662/65–1746), französischer Seeoffizier